Цурновец може бити:
 Цурновец (Брежице), насељено место у општини Брежице, Словенија
 Цурновец (Лашко), насељено место у општини Лашко, Словенија